Бу́стер (, от boost — поднимать, повышать, усиливать):

 Бустер — вспомогательное устройство для увеличения силы и скорости действия основного механизма (агрегата).
 Бустер — подкова, которая используется в велотриале для увеличения жёсткости перьев рамы, см. Brake booster.
 Бустер — дополнительный источник питания в цифровых зеркальных фотокамерах.
 Бустер — в коллекционных карточных играх небольшой набор из случайных карт, упакованный в непрозрачный пакет.
 Бустер — вспомогательный баллон со сжатым воздухом для «взрывной» накачки шин.
 Бустер — кресло-подставка для ребёнка в автомобиль.
 Бустерный синхротрон — вспомогательный ускоритель, накопительное кольцо, для накопления и ускорения пучков заряженных частиц с последующей инжекцией в основное кольцо.
 Бустер Голд — персонаж комиксов издательства DC Comics, супергерой.
 Бустер (видеоблогер) — российский видеоблогер, стример. Создатель и владелец каналов: YouTube — Бустер и Twitch — Buster.
 , бустерная доза вакцины —  дополнительное введение вакцины спустя какое-то время после получения первой дозы препарата. В контексте ревакцинации бустером называют очередную дозу вакцины для дополнительного контакта организма с иммунизирующим антигеном с целью побудить иммунную систему снова активно вырабатывать антитела.

Железнодорожная техника 
 Бустерная секция — секция локомотива, не имеющая кабины управления, но оборудованная тяговыми двигателями.
 Бустер — дополнительный паровой двигатель, приводящий поддерживающие или бегунковые оси паровоза при трогании с места и наборе скорости.